Samsung SPH-A500 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Подібні моделі 
 Samsung SCH-X580
 Samsung SCH-X250
 Samsung SCH-X800
 Samsung SCH-X350
 Samsung SGH-T500

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SPH-A500  

A
Мобільні телефони, представлені в 2002 році